Alina Stănculescu – ex ginnasta rumena
 Silviu Stănculescu – attore rumeno
 Ștefan Stănculescu – allenatore di calcio e calciatore rumeno, portiere
 Victor Atanasie Stănculescu – politico e generale rumeno